El 42º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló en noviembre de 2018 en Janti-Mansisk. En esta edición, la jugadora china Ju Wenjun defendió exitosamente su título tras vencer en la final a Katerina Lagno.

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de octubre del 2018.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Ajedrez en Rusia
Ajedrez en 2018